Son Negre (Binissalem)
 Son Negre (Llucmajor)
 Son Negre (Manacor)
 Son Negre (Felanitx)
 Son Negre (Santa Eugènia)

Fonts 
 Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum 11